Low key ou Low Key peut faire référence à :
Low Key, une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique en Atlantique,
, une technique photographique.